XIV чемпионат России по волейболу среди мужских команд Суперлиги проходил со 2 октября 2004 года по 29 апреля 2005 года.

Как и в предыдущем сезоне, на старт чемпионата в Суперлиге вышли 14 команд. Осталась неизменной и тройка призёров: в четвёртый раз подряд чемпионский титул достался «Локомотиву-Белогорью», обыгравшему в драматичной финальной серии московское «Динамо». Бронзовым призёром стала команда «Динамо-Таттрансгаз», а её лидер диагональный нападающий Дмитрий Фомин завоевал Приз Андрея Кузнецова.

Изменения в составах команд 
Главным событием межсезонья стало возвращение в Суперлигу российских волейболистов, ранее успешно выступавших в зарубежных клубах, прежде всего итальянских. Так в одинцовской «Искре» оказались Роман Яковлев и Алексей Казаков, в московском «Динамо» — Станислав Динейкин, в казанском «Динамо-Таттрансгаз» — Игорь Шулепов, в новокуйбышевской НОВЕ — Юрий Чередник.

Ряд известных иностранных волейболистов также выразили желание играть в России: олимпийский чемпион 1996 года голландец Гёйдо Гёртзен приехал в «Искру», а победитель сиднейской Олимпиады серб Игор Вушурович — в «Локомотив-Изумруд»; поменяло бразильскую пару легионеров «Динамо-Таттрансгаз»; в ЗСК-«Газпроме» дебютировал поляк Лукаш Кадзевич, а в «Луче» — болгарин Теодор Салпаров. Оставшийся с прошлого сезона в составе «Нефтяника Башкортостана» болгарский связующий Николай Иванов перенял капитанскую повязку у отправившегося в «Искру» Константина Сиденко и стал первым в истории иностранцем, выполнявшим функции капитана команды Суперлиги.

Чемпион трёх последних сезонов «Локомотив-Белогорье» подписал контракт с домгровщиком сборной Аргентины Алехандро Спайичем. Основным либеро белгородцев стал соотечественник Спайча Пабло Меана, а Алексей Вербов был отдан в аренду ЗСК-«Газпрому». Оба основных блокирующих — Алексей Кулешов и Андрей Егорчев — стали игроками московского «Динамо».

Получившее мощное усиление «Динамо» отпустило в «Луч» молодых игроков Андрея Ащева, Александра Волкова, Александра Корнеева и Александра Бутько, из ярославского «Нефтяника» в «Динамо» перешёл Юрий Бережко. В ходе чемпионата главный тренер динамовцев Борис Колчинс уступил своё место начинавшему сезон в «Луче» Владимиру Алекно. В декабре 2004 года в России дебютировали игроки сборной Кубы: Энри Бель в московском «Динамо», Османи Хуанторена в уфимском «Нефтянике», Одельвис Доминико в «Луче».

Предварительный этап 
На предварительном этапе, команды разделённые на две группы, сыграли в четыре круга спаренными матчами по разъездному календарю. По 4 лучших клуба из каждой семёрки вышли в плей-офф. Команда из Санкт-Петербурга, начинавшая чемпионат под названием «Балтика», в декабре 2004 года была переименована в «Спартак».

Группа А

Группа Б

Плей-офф 
Четвертьфинальные серии проводились до двух побед одной из команд по системе 1—1—1, а и полуфиналы и финалы — до трёх побед. Место проведения пятого, решающего, матча финальной серии между «Локомотивом-Белогорьем» и «Динамо» было определено жеребьёвкой.

1/4 финала 
12, 16 и 20 марта

1/2 финала 
2, 3 и 7 апреля

Финалы 
18, 19, 25, 26 и 29 апреля

За 1-е место
«Локомотив-Белогорье» — «Динамо» — 3—2

1-й матч

2-й матч

3-й матч

4-й матч

5-й матч

Плей-аут 
Шесть команд, не попавших в плей-офф, в четырёх городах сыграли серию матчей за право остаться в Суперлиге. Каждая команда встречалась только с теми соперниками, с которыми она не играла на предварительном этапе. При этом в зачёт плей-аута шли очки, набранные его участниками в матчах между собой в регулярном чемпионате.

Не смогли сохранить прописку в элите «Локомотив» и два клуба, ранее владевшие титулом чемпионов России, — МГТУ и «Спартак».

Призёры

Итоговое положение

Обзор высшей и первой лиг 
Всего в чемпионате России-2004/2005 принимали участие 85 команд: 14 в Суперлиге, 12 в высшей лиге «А», 26 в высшей лиге «Б» и 33 в первой лиге.

Высшая лига «А» 
Команды высшей лиги «А» играли в четыре круга спаренными матчами по системе с разъездами. Из-за сокращения количественного состава Суперлиги-2005/06 с 14 до 12 команд, путёвка в элитный дивизион досталась только победителю высшей лиги «А» — салаватскому «Нефтехимику». Подопечные Валерия Багметова всего за 3 года поднялись из первой лиги в Суперлигу, повторив уникальный путь, проделанный в 2001—2003 годах казанским «Динамо».

См. также 
Кубок России по волейболу среди мужчин 2004

Примечания

Ссылки 
 Сайт Всероссийской федерации волейбола
 Архив газеты «Спорт-Экспресс»

2004 год в волейболе
2005 год в волейболе